Tre unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Illinois:

  – nave da battaglia della classe Illinois, varata nel 1898, rinominata Prairie State nel 1941 e radiata nel 1956
  – nave da battaglia della classe Iowa la cui costruzione fu annullata prima del completamento
  – sottomarino nucleare della classe Virginia entrato in servizio nel 2016